John Kirwan ist der Name folgender Personen:

*John Kirwan (Fußballspieler) (1878–1959), irischer Fußballspieler
John Kirwan (Rugbyspieler) (* 1964), neuseeländischer Rugbyspieler